Belobaka (Bongolava), een plaats en gemeente in de Malagassische regio Bongolava
Belobaka (Boeny), een plaats en gemeente in de Malagassische regio Boeny